Nordostbahnhof (Neurenberg), een station in Neurenberg
Nordostbahnhof (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg